Пра́выми в поли́тике (наиболее крайние формы называют ультрапра́выми или праворадика́льными) традиционно называются консервативные, реакционные и охранительные направления и идеологии. Правые идеологии обычно поддерживают сложившиеся правила и законы. Противоположностью правых являются левые.

Термины «правые» и «левые» возникли в начале Французской революции и касались расположения депутатов в парламенте. Сидевшие справа выступали преимущественно за сохранение Старого порядка (монархии, аристократии и государственной религии). Сидевшие слева выступали за учреждение республики, отмену сословного неравенства и отделение церкви от государства. Синонимами «правых» с тех пор стали понятия реакционер и консерватор.

В XIX веке в ряде европейских парламентов также правые сидели справа, а левые — слева.

К правым идеологиям традиционно относят консерватизм, христианскую демократию, национал-демократию, национал-либерализм, консервативный либерализм, экономический либерализм, правый популизм, правое либертарианство, а к ультраправым — ультранационализм, фашизм (включая национал-социализм), супремасизм, социал-дарвинизм и т. д.

История 
Истоки противоборства правых и левых политических сил прослеживаются в конфликтах плебеев и патрициев Рима, политической борьбе полисов Древней Греции, а также столкновениях народных и феодально-буржуазных коммун городов Европы.

Термины «правые» и «левые» впервые появились во французском Национальном собрании (1789—1791) времён революции. В нём возникли три направления: справа сидели фельяны — сторонники конституционной монархии; в центре сидели жирондисты — умеренные сторонники республики; слева сидели якобинцы, выступавшие за радикальные преобразования. Таким образом, изначально правыми называли тех, кто желал сохранить существующее положение (консерваторы), а левыми — тех, кто выступал за фундаментальные перемены (сторон­ники радикальных революционных действий).

До середины XIX века либералы, выступавшие как за политические свободы, так и за свободу предпринимательства, рассматривались как левые. Но с распространением промышленного производства левыми стали называть главным образом социалистов, провозглашавших борьбу за интересы рабочего класса. Правые же партии выражали интересы монархистов, легитимистов, землевладельцев и клерикалов.

В Российской империи правый лагерь условно делился на высший уровень (царь и его ближайшее окружение) и низший (националистические и черносотенные партии, союзы и организации, а также беспартийные приверженцы таких взглядов). Идеология правых партий и союзов включала следующие установки: господство православия, самодержавия и превосходство на территории Российской империи русского народа.

В XX веке появилась идеология фашизма, сочетавшая радикальный этатизм и отрицание демократии с критикой социального неравенства — не случайно партия Гитлера называлась Национал-социалистической рабочей партией. Фашистов традиционно относят к правым («крайне правым»), но они принципиально отличаются от либералов, которых (особенно неолибералов) сегодня относят к правым, поскольку либералы выступают за уменьшение участия государства в экономике, за снижение налогов и государственных расходов. Именно за такие убеждения классических либералов во второй половине XX века начали называть правыми, так как прежние традиционные правые (монархисты, клерикалы) утратили популярность. Это даёт некоторым правым называть идеологии фашизма и нацизма напротив крайне левыми.

В конце 1960-х годов во Франции появились «новые правые», которые, в отличие от «старых правых», поддерживали научный и технологический прогресс, но пытались создать новую современную идеологию, направленную против эгалитаризма и либерально-демократических идей, господствующих в европейской культуре со времён Просвещения.

В настоящее время политологи, социологи и социальные психологи признают, что традиционное деление на левых и правых неадекватно отражает реально существующий спектр мнений в обществе. Так, непонятно, куда в этой шкале относится, например, либертарианство. Также у человека могут быть убеждения, в одной области (например, в политической) считающиеся традиционными для «левых», а в другой (например, экономической) считающиеся «правыми». Ситуация ещё более осложняется размыванием программно-идеологических различий и политическим сближением традиционных партий в западных политических системах в последние 100 лет, взаимопроникновением и взаимообогащением различных систем взглядов. Так, социалисты существенно «поправели» и перестали существенно отличаться от новых либералов, ставших как бы «правыми». Существенно и то, что в посткоммунистических странах, и особенно странах постсоветских, понятия «правизны» и «левизны» нередко употребляются в смысле, противоположном принятому в странах с развитой демократической системой — так, в эпоху перестройки либералов и антикоммунистов часто именовали «левыми», а традиционных ортодоксальных коммунистов — «правыми».

По некоторым мнениям, двухполюсная политическая шкала («правые» и «левые») не позволяет достаточно корректно отразить взгляды как на роль государства в контроле за жизнью общества, так и на роль государства в обеспечении социального равенства; сторонниками этого мнения используется четырёхполюсная шкала (диаграмма Нолана), предложенная американским либертарианцем Дэвидом Ноланом в 1970 году:
 консерваторы (сторонники прагматизма, иерархичности, организованности и превосходства общества над личностью);
 либералы (сторонники индивидуализма, равенства и толерантности);
 либертарианцы (сторонники минимального вмешательства государства в жизнь общества);
 тоталитаристы (сторонники жёсткого контроля государства за жизнью общества и сторонники перераспределения доходов государством).

См. также 
 Политический спектр
 Диаграмма Нолана
 Альтернативные правые
 Разделение на правых и левых в политике
 Центризм (политика)

Примечания

Ссылки 
 
 Архив политической рекламы. Правые и левые в политике
 А. Левенчук. Политики: левые, правые и верхние 
 Е. ФИЛИППОВА. Правые и левые. Близнецы, но не братья
 Е. ФИЛИППОВА. Правые и левые — вопрос об этикетках 
 Н. Боббио. Правые и левые 
 С. Лебедев. Левые и правые в истории русской политической мысли 
 В. Ванюшкина. Кто такие правые
 The Political Compass  Тест, помогающий соотнести собственные взгляды с политической позицией известных деятелей.

 
Идеологические клише